Ле́шли, Лэшли, Лашли () — английская фамилия.

Известные носители 
 Лэшли, Бобби (род. 1976) — американский рестлер.
  (ок. 1882—1967) — президент Американской ассоциации юристов (1940—1941).
 Лешли, Карл Спенсер (1890—1958) — американский психолог.
  (1935—1993) — ямайский поэт и педагог.
  (род. 1937) — барбадосский крикетчик, победитель турниров Shell Shield (1966, 1967) и Banks Trophy (1973) в составе национальной сборной.